Il doppio del torneo di tennis Manchester Trophy 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Lee e Arvind Parmar che hanno battuto in finale Daniel Kiernan e David Sherwood 6-3, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Anthony Ross /  Joseph Sirianni (quarti di finale)
 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinali)

 Luke Bourgeois /  Cristiano Caratti (quarti di finale)
 Thomas Blake /  Oliver Freelove (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2003